Velles (Indre)
 Velles (Haute-Marne)